В США насчитывается 2 округа с названием Фелпс ():

 Фелпс (округ, Миссури)
 Фелпс (округ, Небраска)